Арсен Уссе (также Уссэ, Гуссе, Гуссэ; ; 1815—1896) — французский писатель и поэт романтической школы, литературный критик. Отец историка Анри Уссе.

Биография 

Арсен Уссе родился 28 марта 1815 года в Брюйер-э-Монберо. Получил довольно поверхностное образование, наложившее отпечаток легковесности на все его многочисленные произведения.

Познакомившись в Париже с Теофилем Готье и Жюлем Габриелем Жаненом, вошёл в близкие отношения с романтическим «cénacle». Его первые романы («La couronne de bluets», «Une pêcheresse», «Onze maîtresses delaissées» и др.) и стихи («Sentiers perdus», «Poésies dans les bois») имели значительный успех в альманахах того времени. В них Уссе выбрал область, не затронутую романтизмом, — пастораль, и подражал Беркеню и Леонару; но жанр этот у Уссе делается еще более искусственным, чем у его предшественников.

Более удачны были дебюты Уссе в художественной критике; его этюды «Galerie de portraits du XVIII s.» вычурны, но талантливо написаны. Стиль в этих очерках донельзя аффектирован; по собственному выражению автора, он «срывает бледные фиалки воспоминания на забытых полях истории».

Большой скандал наделала публикация его «Hist. de la peinture flamande et hollandaise» (1846), потому что оказалось, что существенная часть работы заимствована из книги А. Мишиэлса и лишь замаскирована блёстками стиля.

С 1849 по 1856 год Арсен Уссе был администратором парижского театра Комеди Франсез.

Из многочисленных отдельных книг Уссе (число которых доходит до 100) одной из наиболее удачных стали его «Женские пастели». Помимо этого З. А. Венгерова отмечала его «Le Roi Voltaire» (1858); «Le 41 fauteuil de l’Academie francaise» (1855) — история великих писателей, отвергнутых Академией; «M-elle de la Vallière et la marquise de Montespan»; «Molière, sa femme et sa fille»; «Les Comédiennes de Molière»; «La Comédie française»; романы «Les grandes dames», «Les Parisiennes», «Les Charmeresses», «M-elle Cléopatre», «Lucy».

В последние годы жизни он выпустил несколько книжек воспоминаний (Mémoires), интересных для политической и литературной истории XIX века.

Арсен Уссе умер 26 февраля 1896 года в столице Франции.

Его сын Анри Уссе стал историком, однако, как и отец, сделал себе имя как писатель и литературный критик.

Избранная библиография

 

 De profundis, sous le pseudonyme d'Alfred Mousse (1834)
 La Couronne de bluets, roman (1836)
 Une pécheresse (1837)
 Le Serpent sous l'herbe (1838)
 La Belle au bois dormant (1839)
 Fanny (1840)
 Les Revenants, avec Jules Sandeau (1840)
 Les Onze maîtresses délaissées (1841)
 Les Sentiers perdus, poésies (1841)
 Le XVIIIe siècle : poètes, peintres, musiciens (1843)
 L'arbre de science : roman posthume de Voltaire, imprimé sur un manuscrit de Madame Duchâtelet, pastiche attribué à Arsène Houssaye (1843)
 Le Café de la Régence (1843)
 Elisabeth, paru dans la Bibliothèque des feuilletons (1843-1845)
 La fontaine aux loups, paru dans la Bibliothèque des feuilletons (1843-1845)
 Mlle de Marivaux, paru dans la Bibliothèque des feuilletons (1843-1845)
 Un roman sur les bords du Lignon (1843)
 Mademoiselle de Kérouare, avec Jules Sandeau (1843)
 Madame de Vandeuil, avec Jules Sandeau (1843)
 Marie, avec Jules Sandeau (1843)
 Milla, avec Jules Sandeau (1843)
 Les Caprices de la marquise, comédie en 1 acte, Paris, Odéon, 12 mai 1844
 Madame de Favières (1844)
 Mlle de Camargo (1844)
 Revue du salon de 1844 (1844)
 L'abbé Prévost et Manon Lescaut (1844)
 La Poésie dans les bois (1845)
 Histoire de la peinture flamande et hollandaise (1846)
 Romans, contes et voyages (1846)
 Les Trois sœurs (1846)
 Un martyr littéraire : touchantes révélations (1847)
 Manon Lescaut a-t-elle existé ? (1847)
 Les Aventures galantes de Margot (1850)
 Voyage à Venise (1850)
 Voyage à Paris, dans Revue pittoresque, page 60, 1850
 Un drame en 1792, dans Revue pittoresque, page 89, 1850
 La Pantoufle de Cendrillon (1851)
 Philosophes et comédiennes (1851)
 Voyage à ma fenêtre (1851)
 La Comédie à la fenêtre, écrite le matin pour être jouée le soir, Paris, Hôtel Castellane, 22 mars 1852
 Les Peintres vivants (1852)
 La Vertu de Rosine, roman philosophique (1852)
 Sous la Régence et sous la Terreur : talons rouges et bonnets rouges (1853)
 Le repentir de Marion (1854)
  Histoire du 41 fauteuil de l'Académie française (1855) 
 Les comédiennes d'autrefois (1855)
 Voyages humoristiques : Amsterdam, Paris, Venise (1856)
 Galerie flamande et hollandaise (1857)
 Une chambre à coucher (1857)
  Le roi Voltaire, sa jeunesse, sa cour, ses ministres, son peuple, ses conquêtes, sa mort, son Dieu, sa dynastie (1858)
 L'Amour comme il est (1858)
 Les trois sœurs (1858)
 Les filles d'Ève (1858)
 Mademoiselle Mariani, histoire parisienne (1859)
 Romans parisiens : la Vertu de Rosine ; le Repentir de Marion ; le Valet de cœur et la dame de carreau ; Mademoiselle de Beaupréau ; le Treizième convive (1859)
 Le Royaume des roses (1861)
 Les Parisiennes série des ″Grandes dames″ (1862)
 Les Charmettes, Jean-Jacques Rousseau et madame de Warens (1863)
 Les femmes du temps passé (1863)
 Les hommes divins (1864)
 Blanche et Marguerite (1864)
 Les dieux et les demi-dieux de la peinture (1864)
 Madame de Montespan, études historiques sur la cour de Louis XIV (1864)
 Mademoiselle Cléopatre, histoire parisienne (1864)
 Le Repentir de Marion et les Peines de cœur de Madame de La Popelinière (1865)
 Le Roman de la duchesse, histoire parisienne (1865)
 Les pigeons de Venise (1865)
 Les légendes de la jeunesse (1866)
 Notre-Dame de Thermidor : histoire de Madame Tallien (1866)
 Le Palais pompéien de l'avenue Montaigne : études sur la maison gréco-romaine, ancienne résidence du prince Napoléon (1866)
 Les femmes du diable (1867)
 Merveilles de l'art flamand (1867)
 La Pantoufle de Cendrillon, ou Suzanne aux coquelicots, conte (1867)
 Histoire de Léonard de Vinci (1869)
 Les Courtisanes du grand monde, et dernière série des ″Grandes Dames″ (1870)
 Le Chien perdu et la femme fusillée (1872)
 La question des jeux : opinions des moralistes, des journaux et des hommes politiques (1872)
 Juliette et Roméo, comédie en 1 acte en prose, Paris, Ambigu-comique, 1873
 Lucie, histoire d'une fille perdue (1873)
 Mademoiselle Trente-Six Vertus, drame en 5 actes et 7 tableaux, Paris, Ambigu-comique, 2 mai 1873
 Tragique aventure de bal masqué (1873)
 Les Cent et un sonnets (1874)
 Louis XV (1874)
 Les Mains pleines de roses, pleines d'or et pleines de sang (1874)
 Le roman des femmes qui ont aimé (1874)
 Van Ostade, sa vie et son œuvre (1874)
 Les Dianes et les Vénus (1875)
 Jacques Callot : sa vie et son œuvre (1875)
 Les Mille et une nuits parisiennes, 4 vol. (1875)
 Histoire étrange d'une fille du monde (1876)
 Tableaux rustiques. Le Cochon (1876)
 Alice : roman d'hier (1877)
 Les amours de ce temps-là (1877)
 Les Charmeresses (1878)
 La comtesse Du Barry (1878)
 Les Larmes de Jeanne, histoire parisienne (1878)
 Les Trois duchesses (1878)
 Les comédiennes de Molière (1879)
 Des Destinées de l'âme (1879)
 L'Éventail brisé (1879)
 Histoires romanesques (1879)
 La Robe de la mariée (1879)
 Molière, sa femme et sa fille (1880)
 La Comédie-française : 1680-1880 (1880)
 Mlle Rosa (1882)
 Les Princesses de la ruine (1882)
 La Belle Rafaella (1883)
 Les Douze nouvelles nouvelles (1883)
 La Comédienne (1884)
 La Couronne d'épines (1884)
 Les Confessions, souvenirs d'un demi-siècle, 6 vol. (1885-1891)
 Contes pour les femmes (1885-1886)
 Les Onze mille vierges (1885)
 Les Comédiens sans le savoir (1886)
 Le Livre de minuit (1887)
 Madame Lucrèce (1887)
 Madame Trois-Étoiles (1888)
 Rodolphe et Cynthia, roman parisien (1888)
 La Confession de Caroline (1890)
 Les femmes démasquées (1890-1895)
 Julia (1891)
 Blanche et Marguerite (1892)
 Les Femmes comme elles sont (1892)
 Les Larmes de Mathilde (1894)
 Un hôtel célèbre sous le second empire. L'hôtel Païva, ses merveilles, précédé de l'ancien hôtel de la marquise de Païva (1896)

Примечания

Литература 
 Houssaye, Arsène // Encyclopædia Britannica .
 

Французские писатели
Писатели романтизма
Похороненные на кладбище Пер-Лашез